«Парижские тайны» () — французский кинофильм с Жаном Маре в главной роли. Вольная экранизация одноимённого романа Эжена Сю, покорившего в 1840-е гг. всю Европу.

Сюжет 
Главный герой фильма — маркиз Родольф де Самбрёй, которого играет Жан Маре. Ему противостоит злодей барон де Лансиньяк. У Родольфа есть подруга Ирэн, которая несколько колеблется между честным, но не сказочно богатым Родольфом и бесчестным Лансиньяком.

Однажды, участвуя в уличной гонке на каретах, Родольф наезжает на старого бедняка. Бедняк оказывается жив и говорит, что не пострадал. Родольф даёт ему свой кошелёк с деньгами. В дальнейшем бедняк умирает, и его вдове с юной дочерью Мари не на что жить. В поисках работы Мари пропадает. В деле замешана злая «Сова» — владелица ночного притона. Родольф переодевается простолюдином и отправляется на «дно» Парижа, пытается разыскать и спасти девушку, попадая в различные неприятности — козни ему чинят Лансиньяк, «Сова» и их помощники-бандиты.

В ролях 
 Жан Маре — маркиз Родольф де Самбрёй (советский дубляж — Алексей Консовский)
 Джилл Хоуорт — Мари Годен (советский дубляж — Роза Макагонова)
 Дани Робен — Ирэн (советский дубляж — Нина Зорская)
 Раймон Пеллегрен — барон де Лансиньяк (советский дубляж — Владимир Кенигсон)
 Пьер Монди — «Смутьян» (советский дубляж — Юрий Саранцев)
 Ноэль Роквер — Пипле (советский дубляж — Сергей Цейц)
 Жорж Шамара — Жером (советский дубляж — Сергей Мартинсон)
 Ален Декок — Фанфан (советский дубляж — Владимир Прокофьев)
 Рене Гарде — «Сова» (советский дубляж — Елена Понсова)
 Жан Ле Пулен — «Учитель» (советский дубляж — Ян Янакиев)
 Мадлен Барбюле — мадам Годен, мать Мари
 Ги Делорм — инспектор полиции (советский дубляж — Феликс Яворский)

Прокат в СССР 
 В 1964 году фильм вышел в кинопрокате СССР и его посмотрели 37,4 млн человек.

Примечания

Литература 
 Демин В. П. Жан Марэ. М.: Искусство, 1969. 240 с. — С. 209.

Ссылки 
 
 

Фильмы Франции 1962 года
Фильмы Италии 1962 года
Приключенческие фильмы Франции
Приключенческие фильмы Италии
Фильмы-боевики Франции
Фильмы-боевики Италии
Фильмы о Париже
Фильмы на французском языке
Экранизации литературных произведений